Tun o Atuna, petit estat neohitita de Cilícia
 Tun, ciutat del Kuhistan, a l'Iran